

Wydarzenia 

 Europa
 Rzym zdobył etruskie miasto Weje. Początek ekspansji republiki rzymskiej w Italii.
 Kyniska zwyciężyła w wyścigu rydwanów na igrzyskach olimpijskich.

Urodzili się 
 Ksenokrates z Chalcedonu, filozof (zm. 314 p.n.e.).

Zmarli 
 Himilkon Magonida, król Kartagińczyków.